Wachenheim (Pfrimm), een plaats in het Duitse district Alzey-Worms, Rijnland-Palts
Wachenheim an der Weinstraße, een plaats in het Duitse district Bad Dürkheim, Rijnland-Palts
Verbandsgemeinde Wachenheim, een Verbandsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts